Accidents Will Happen peut désigner :
 Accidents Will Happen, film de Wallace A. Carlson de 1920 ;
 Accidents Will Happen, film de William Watson de 1922 ;
 Accidents Will Happen, film de William Clemens de 1938 ;
 , chanson d' Elvis Costello.